Das Wort Schnappschuss hat verschiedene Bedeutungen:
 Ursprünglich in der Jägersprache das Schießen aus der Hüfte ohne sorgfältiges Zielen

davon abgeleitet:
 das Produkt der Schnappschussfotografie
 Schnappschuss (Informationstechnik)
 Schnappschussalgorithmus
 Snap Shot im Eishockey
 SchnappSchuss – De Krimi op Platt, niederdeutsche Hörspielreihe

Siehe auch:

 Snapshot (Begriffsklärung)